|}

Weblinks 

Flittard
Baudenkmaler Koln Flittard